Ori (naam) een populaire jongensnaam in het hebreeuws. De naam betekent mijn licht.

 Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus (ORI), een Belgische werkgeversorganisatie
 ORI (motorfiets) - een historisch motorfietsmerk.

 Ori (station) - een treinstation in Korea. De naam betekent eend.

 Ori (genetica) - heeft te maken met DNA-replicatie.
 Orion (sterrenbeeld) - volgens de standaardafkorting in gebruik binnen de astronomie.

 Ori (Yoruba) - een metafysisch concept in het geloof van de Yoruba.

 Ori (dwerg) - een dwerg uit de Noordse mythologie.
 Ori (Stargate) - een machtig ras van energiewezens in de fictieve wereld van de Stargate.
 Ori (Tolkien) - een dwerg uit midden-aarde